Cursus (lateinisch für Weg) steht für:

 Cursus, eine Art von neolithischen Denkmälern auf britischen Inseln
 Cursus oder Cursus publicus, staatliches Transportsystem im alten Rom
 Cursus (Literatur), ein rhythmisches Muster am Ende des Satzes im späten Latein
 Cursus (Rhythmik), mittelalterliche Versgestaltung

Siehe auch:

 Cursus honorum, eine Folge von Magistraturen für den römischen Politiker